Podlesni (Kuban), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Podlesni (Ventsi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Podlesni (Oktiabrski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Podlesni (Sovétskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Podlesni (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia

Pàgines de desambiguació